Серге́й Алекса́ндрович Блохи́н (род. 15 мая 1983) — чемпион мира по армрестлингу (2005 год, Японио, Токио), (2006 год, Великобритания, Манчестер). «Заслуженный мастер спорта России». «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России» по армспорту. «Заслуженный тренер России».

Биография 
Родился 15 мая в 1983 году. В 2007 году окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики.

В 2004 году присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по армспорту.

Завоевал золото (чемпионатов мира в Японии,Токио (1 – 5 декабря 2005 г.), Англии, Манчестер (1 – 6 ноября 2006 г.).

В 2005 году присвоено звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2006 году присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Тренируется под руководством заслуженного тренера России, профессора кафедры физической культуры и спорта КНИТУ-КАИ Фуата Юнусовича Ахметзянова.
В настоящее время работает доцентом кафедры физической культуры и спорта КНИТУ-КАИ.

Примечания

Ссылки 

Мастера спорта СССР
Выпускники Казанского технического университета
Мастера спорта России международного класса
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по армрестлингу
Персоналии по алфавиту